Европейский маршрут E95 — автомобильная дорога в Восточной Европе на территории России, Белоруссии, Украины и Турции. До 1997 года название Е95 носила современная , включающая в себя . Имеет важное межгосударственное значение для восточнославянских стран, СНГ, а также важное международное значение. Проходит по территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей России, Витебской, Могилёвской и Гомельской областей Белоруссии, Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областей Украины, далее паромом по Чёрному морю, затем по территории Турции (илы Самсун и Амасья).

Основные города: Санкт-Петербург, Гомель, Киев, Одесса, Самсун, Мерзифон. Самый загруженный участок дороги приходится на сегмент между Киевом и Одессой (автострада ), где максимальная разрешённая скорость составляет 110 км/ч. Часть панъевропейского коридора IX.

Маршрут 
Общая протяжённость — 3771 км.



Санкт-Петербург 
Пулковское шоссе

  Площадь Победы;  Монумент героическим защитникам Ленинграда
  Дунайский проспект
  Стартовая улица
   «КАД» 

 Внуковская улица
  в аэропорт Пулково
 Петербургское шоссе на Пушкин
 Пулковская обсерватория
 Пулковский рубеж
 Волхонское шоссе на ВОСТОК: Александровская, Пушкин; на ЗАПАД: Горелово, Стрельна
Киевское шоссе

  Красносельское шоссе на ВОСТОК: Пушкин; на ЗАПАД: Красное Село
  на Кондакопшино

Ленинградская область 
 «Псков»
Дони
 На Гатчину
  на Павловск
 На Гатчину
  на ЗАПАД: Гатчина; на ВОСТОК: Сиверский
  на ЗАПАД:   «Нарва», Большая Ижора; на ВОСТОК:  «Нева»  ,    «Россия», Мга, Кировск; на СЕВЕР:  на Гатчину
Никольское
Выра
 Дом станционного смотрителя
  на ЗАПАД: Кикерино,   «Нарва»; на ВОСТОК: Сиверский, Вырица, Тосно, Шапки
Рождествено  Музей-усадьба Рождествено
 Мост через Лугу (≈130 м)
  на Осьмино,   «Нарва»,  порт Усть-Луга
 Мемориал «Партизанская Слава»
 На Лугу
 На ЗАПАД: Луга; на ЮГО-ВОСТОК:  Заклинье, Великий Новгород; на СЕВЕРО-ВОСТОК:  Оредеж, Любань,    «Россия», Шапки, Мга
 На Лугу

Псковская область 
Заплюсье
  на Плюссу, Гдов
  на Медведь,  (Шимск, Великий Новгород)
  на Струги Красные, Плюссу
  на Порхов, Сольцы, Шимск, Великий Новгород
  на Псков, Ригу, Шауляй, Советск, Калининград, , Гданьск, Варшаву, Краков, Зволен, Будапешт
Псков (280 км)
Остров (336 км)
Опочка (415 км)
Пустошка (478 км)
Невель (532 км)

Городок, Витебск, Орша, Могилёв, Гомель

Протяженность дороги около 685 км
 Чернигов, Бровары
Киев
 Глеваха, Васильков, Белая Церковь, Ставище, Жашков, Умань, Благовещенское, Любашёвка, Петроверовка, Одесса
 Чёрное море

Самсун, Мерзифон

Географические пределы 
 Самая северная точка — Площадь Победы (Санкт-Петербург, Россия) (59°50′с. ш.)
 Самая южная точка — Kayadüzü, Турция (40°52′с. ш.)
 Самая восточная точка — г. Самсун, Турция (36°17′в. д.)
 Самая западная точка — у д. Рожкополье, Псковская обл., Россия (28°19′в. д.)

Описание 
 Площадь Победы — КАД: по четыре (крайние правые - для ОТ) полосы в каждом направлении, искусственное освещение на всей протяжённости, направления движения разделены разделительной полосой, двухуровневые развязки на пересечениях с другими дорогами, на участке располагаются 5 наземных пешеходных переходов, оборудованных светофорами.
КАД — Гатчина: по три-четыре полосы в каждом направлении, искусственное освещение на всей протяжённости, направления движения разделены бетонным отбойником или разделительной полосой, двухуровневые развязки на пересечениях с другими дорогами, наземные пешеходные переходы и светофоры отсутствуют.
 г. Гатчина: с 2020 г. объездная дорога имеет по три-четыре полосы в каждом направлении, искусственное освещение на всей протяжённости, направления движения разделены бетонным отбойником, двухуровневые развязки на пересечениях с другими дорогами, наземные пешеходные переходы и светофоры отсутствуют.
 Гатчина — Луга: ничем не примечательная двухполосная дорога, умеренное количество населенных пунктов.
 Луга: четырехполосная объездная дорога.
 Псков: по восточной окраине города, два светофора.
 За Псковом небольшой участок с трёхполосным движением.
 Остров — двухполосная по окраине города
 Опочка — объездная.
 Пустошка — через город, ограничение 40 км/ч.
 Невель — объездная.
 Витебск — объездная.
 Могилев — объездная.
 Гомель — объездная.
 Витебск — Гомель — двухполосная дорога.
 Гомель — Чернигов — двухполосная дорога, незадолго до Чернигова переходящая в четырёхполосную (по две полосы в каждом направлении); примерно через 30 км после Гомеля находится пограничный переход Новая Гута (Белоруссия) — Новые Яриловичи (Украина).
 Чернигов — Киев — по две полосы в каждом направлении.
 Киев — через город.
 Киев — Умань — по две полосы в каждом направлении.
 Умань — Одесса — очень хорошее покрытие, по две полосы в каждом направлении, ограничение 110 км/ч на двухполосной дороге с отбойником посередине.
 Одесса — (за 50 км до города) по три полосы в каждом направлении.

Достопримечательности 
 Площадь Победы, Монумент героическим защитникам Ленинграда (0 км).
Пулковская обсерватория (8 км).
 Литературно-мемориальный музей Дом станционного смотрителя (74 км).
 Историко-литературный и мемориальный музей В. В. Набокова Рождествено (музей-усадьба) (76 км).
 Мемориал «Партизанская Слава» (125 км, пос. Толмачёво перед Лугой).
 Площадь Победы (Псков, 275 км).
 Памятник погибшим байкерам возле города Белая Церковь.
 Дорога идёт почти строго на юг и проходит вдоль Пулковского меридиана.

Примечания 

 Грузоперевозки Киев Одесса по трассе Е95

Ссылки 
 Карта европейских маршрутов 
 International E-road network 
 European Agreement on Main International Traffic Arteries (AGR) 14 mars 2008 

Европейские маршруты
Европейские маршруты России
Дороги Белоруссии
Европейские маршруты Украины
Дороги Турции